Franska Division 1 1932/1933 var den första säsongen av Frankrikes högstaserie i fotboll som spelades mellan professionella lag. Säsongen vanns av Olympique Lillois (som numera heter Lille OSC).

Tabeller

Grupp A

Grupp B

Final 

Olympique Lillois franska mästare 1932/1933.

Anmärkningslista

1932 i Frankrike
1933 i Frankrike
Fotbollssäsongen 1932/1933
1932/1933